Оффенберг:

 Оффенберг — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Оффенберг — баронский род.
 Оффенберг, Владимир Христианович (1856—1927) — кораблестроитель.
 Оффенберг, Генрих фон (1752—11 ноября 1827) — барон, государственный деятель Российской империи, исполняющий обязанности курляндского гражданского губернатора.
 Оффенберг, Иван Петрович (1792—1870) — генерал от кавалерии, член Военного Совета, теоретик и практик военно-кавалерийского дела.
 Оффенберг, Кристиан (род. 1987) — датский футболист.
 Оффенберг, Фёдор Петрович (1789—1857) — генерал от кавалерии, командир 3-го пехотного корпуса, участник Наполеоновских войн.